

События 
 Предположительно, в Греции были проведены первые Олимпийские игры.
 Поход ассирийского полководца Дайан-Ашшура против Маны и Замуа (см. Салманасар III).
 Согласно «Тай пин юй лань», в Чжоу большая засуха, огонь сжёг дворец бо Хэ, захватившего престол. Осенью вновь была засуха, умер ван.
 В изгнании в Чжи умер царь Чжоу Ли-ван (в «Ши цзин» III, III 7, 4 он назван Фэнь-ваном, ибо жил на берегах реки Шэнь), начало правления в Чжоу его сына Цзина (Сюань-вана, эра правления 827—782).

Скончались 
 Около 828 — Умер царь Урарту Сардури I, ему наследовал сын Ишпуини.
 В изгнании в Чжи умер царь Чжоу Ли-ван (в «Ши цзин» III, III 7, 4 он назван Фэнь-ваном, ибо жил на берегах реки Шэнь), начало правления в Чжоу его сына Цзина (Сюань-вана, эра правления 827—782).
 828 — Умер князь Чу Сюн-янь, ему наследовал сын Бо-шуан (Сюн-шуан, эра правления 827—822).

См. также

Примечания